Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Opossum :
  était un brick-sloop de classe Cherokee lancé en 1808 et vendu en 1819 ;
  était un brick-sloop de classe Cherokee lancé en 1821 et vendu en 1841 ;
  était une canonnière à hélice en bois de classe Albacore lancée en 1856. Elle est devenue une carcasse d'hôpital en 1876 et un navire d'amarrage en 1891. Elle a été rebaptisée HMS Siren en 1895 et vendue en 1896 ;
  était un destroyer de classe Sunfish lancé en 1895 et vendu en 1920 ;
  était un sloop de classe Black Swan modifiée lancé en 1944 et démantelé en 1960 ;
  était un sous-marin de classe Oberon lancé en 1963 et démantelé en 1996.

Opossum